Burks Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burks Mountain (Georgia)	
 Burks Mountain (Virginia)